Mosier ist der Familienname folgender Personen:

 Harold G. Mosier (1889–1971), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Scott Mosier (* 1971), US-amerikanischer Produzent und Filmeditor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mosier (Nevada)
 Mosier (Oregon)